Jack Fairman,  britanski dirkač Formule 1, * 15. marec 1913, Horley, Anglija, Združeno kraljestvo, † 7. februar 2002, Rugby, Warwickshire, Anglija, Združeno kraljestvo.

Življenjepis 
Debitiral je v sezoni 1953, ko je nastopil na domači dirki za Veliko nagrado Velike Britanije, kjer je odstopil, in zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Italije, kjer je dirko sicer končal, a bil zaradi prevelikega zaostanka za zmagovalcem neuvrščen. V sezoni 1955 je nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Velike Britanije, kjer zaradi okvare dirkalnika ni štartal. V naslednji sezoni 1956 pa je na domači dirki za Veliko nagrado Velike Britanije dosegel četrto mesto, kar je njegov najboljši rezultat v karieri, na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Italije pa je dosegel še peto mesto. Nastopil je še na posameznih dirkah med sezonama  in , v tem času pa je edino uvrstitev dosegel na zadnji dirki sezone 1958 za Veliko nagrado Maroka, kjer je zasedel osmo mesto, nato pa se je upokojil kot dirkač. Umrl je leta 2002.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
HWM-jevi dirkači Formule 1
Connaughtovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Privatniki Connaughta Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1